Plusieurs membres de la maison de Rohan s'appelèrent Catherine de Rohan :

 Catherine de Rohan (1425-1471), fille d'Alain IX de Rohan, épouse de Jacques de Dinan puis de Jean Ier d'Albret
 Catherine de Rohan (1578-1607), fille de René II de Rohan, épouse de Jean II de Deux-Ponts
Catherine de Rohan, fille d'Olivier II de Rohan et de Marie de Rostrenen
Catherine de Rohan, fille d'Alain 4 le jeune de Rohan (1166-1205) et de Mabile de Fougères.

Article connexe
 Maison de Rohan

Famille de Rohan
Homonymie dynastique